Бутан может обозначать:

 Бутан (официально — Королевство Бутан) — государство в Азии.
 Бутан — органическое соединение, алкан С4Н10.
 Бутан — советский камуфляж 1984 года. Официальная аббревиатура ВСР-84, также назывался «дубок».
 Бутан — село во Врачанской области Болгарии.